Le Faucon maltais est à l'origine le tribut que devaient verser chaque année les chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem au roi d'Espagne.

De cette tradition est inspiré le roman policier Le Faucon de Malte ou Le Faucon maltais (The Maltese Falcon), roman policier de Dashiell Hammett publié en 1930 et adapté à plusieurs reprises au cinéma :
 Le Faucon maltais (The Maltese Falcon), film américain de Roy Del Ruth sorti en 1931 ;
 Satan Met a Lady, film américain de William Dieterle sorti en 1936 ;
 Le Faucon maltais (The Maltese Falcon), film américain de John Huston sorti en 1941 ;
 Istanbul, mission impossible (Target: Harry), film américain de Roger Corman sorti en 1969.

Le Faucon maltais désigne également :
 le nom d'un casino dans le jeu vidéo Fallout (Interplay) ;
 le nom d'un voilier de luxe, Maltese Falcon ;
 le surnom de l'as de l'aviation George Beurling (1921-1948) ;
 le nom d'un bar dans le jeu vidéo Mafia II.